Lichtenhagen  steht für folgende Ortsnamen:

 Stadtteil Lichtenhagen im Nordwesten von Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Teil der Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil der Gemeinde Friedland im Landkreis Göttingen in Niedersachsen
 Ortschaft in der Gemeinde Ottenstein (Niedersachsen)
 Ortsteil der Gemeinde Knüllwald im Schwalm-Eder-Kreis, siehe Lichtenhagen (Knüllwald)
 Lichtenhagen (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet bei Schermbeck
 Lichtenhagen (Wüstung), Bodendenkmal bei Rammelburg im Landkreis Mansfeld Südharz
 mit deutschem Namen ehemals ost- bzw. westpreußische Orte in Russland und Polen:
 Lichtenhagen, Kreis Königsberg/Samland: Jablonewka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Lichtenhagen, Kreis Rößel: Ustnik (Jeziorany), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lichtenhagen, Kreis Schlochau: Ględowo, Dorf im Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern, Polen

Lichtenhagen ist Familienname von
Silke Lichtenhagen (* 1973), deutsche Leichtathletin

Siehe auch:
 Lichtenhag
 Lichtinghagen